Carlos Fernández Guerra (Madrid, 1974), conocido como Carfergue en las redes sociales, es un community manager. Licenciado en Ciencias de la Información y Máster en Comunicación empresarial, fue el creador, planificador y máximo responsable del programa Policía 2.0, destinado a la Comunicación, Atención al ciudadano, Formación y Concienciación en Seguridad del Cuerpo Nacional de Policía, gestor de la cuenta de Twitter @policía hasta el 31 de agosto de 2015, cuando empezó a trabajar como Community Manager en la cuenta de Twitter de Iberdrola.

Biografía

Carlos Fernández Guerra es creador, planificador y máximo responsable del programa de Comunicación, Atención al Ciudadano, Formación y concienciación en Seguridad Policía 2.0, siendo uno de los proyectos líder mundial en su sector y número de usuarios en Twitter, contando hasta la fecha con más de un millón y medio de seguidores potenciales. Además es profesor de Comunicación de más de 30 Másteres, cursos especializados, Escuelas de Negocio y Universidades y asesoramiento estratégico a compañías e instituciones.

Inicios

En el año 2009 reservó los perfiles de Facebook y Twitter a nombre del Cuerpo Nacional de Policía de España. Por entonces en las Redes Sociales sólo había perfiles de medios de comunicación, periodistas, instituciones y blogueros. En un inicio comenzaron colgando fotos y notas de prensa. Pero fue a partir de los 10.000 usuarios cuando decidió cambiar el rumbo, para llamar la atención y llegar a todos los públicos.

Trayectoria

Carlos tiene una amplia y reputada trayectoria vinculada a la comunicación corporativa y al lanzamiento y gestión de campañas como la de la implantación del DNI electrónico, o en empresas e instituciones como Renfe, Adif, Cruz Roja, Leroy Merlin, tras su paso por distintos revistas y diarios económicos en los que ejerció de periodista, hasta dar el salto a la comunicación empresarial.

Éxito
El que fue el Community Manager de la cuenta de Twitter @policía apostó por la gestión inteligente de las problemáticas derivadas de delitos en el entorno de la web social. La conjugación de humor y responsabilidad en una de las cuentas de Twitter más influyentes del mundo, es lo que le ha llevado al éxito. Incluso la CIA ha copiado el estilo implantado en la policía española.

El mensaje
Lo que caracterizó la gestión de la cuenta de Twitter de la policía española de este Community Manager fue el mensaje directo y sencillo a los usuarios. Con tuits del estilo: Si un troll os acosa en Twitter, hay que bloquearle. Si os amenaza, denunciad en la comisaría, ha conseguido convencer a más de un millón de seguidores de la importancia de las Redes Sociales como herramienta de difusión.

Premios

Reconocimiento internacional
Ha recibido el reconocimiento, junto a su equipo, como mejor Responsable de comunidad de internet de España en los TweetAwards 2013 y otros como el Premio Fundetec o I Premio Forocompol a la mejor Comunicación Institucional (2014); el premio iRedes 2014 a la MEJOR INSTITUCIÓN IBEROAMERICANA en redes sociales; el Premio Derecho en Red por su labor de difusión de la Ley a los ciudadanos o los más recientes, premio ADSLZone a la mejor estrategia en redes sociales; premio GQ Hombre del Año categoría INNOVACIÓN; el premio Bitácoras, al mejor Twitter de España y el premio PR Noticias "Los mejores del Año", por Estrategia Digital.

Estrategia
Ocho agentes de policía en jornadas de trabajo de 17 horas, dentro del gabinete de prensa de la Policía Nacional, son el motor que gestionan las cuentas corporativas de Twitter, Facebook, Tuenti, Google o YouTube, entre otras redes. Acercando de esta forma la Policía Nacional de España a los ciudadanos.

Otras redes sociales
La última plataforma que ha lanzado es Instagram, con más de 40.000 usuarios. Ha lanzado y gestionado el Plan Contigo, otro programa de comunicación y formación realizado conjuntamente por Policía y Guardia Civil desde la red social Tuenti y que fue en su momento una referencia absoluta no solo en la comunicación a través de las redes sociales en España, sino también como ejemplo de eficacia para gobiernos y organismos de todo el mundo, dentro del ámbito de la prevención, seguridad y concienciación para jóvenes, con más de 75.000 usuarios. También ha creado y gestiona la página de la Policía española en Facebook.

Bibliografía 

 @Policía: Las historias de un éxito (2014) (Aguilar) (ISBN 13: 9788403014589)

Referencias

Enlaces externos 
Carlos Fdez. Guerra 
Policía 3.0 – La nueva generación (En alemán)
Le Monde: Twitter rend la police aimable
Spain Police use Social Media to catch criminals 
Radio pública francesa: Twitter aime la Police espagnolo
Argentina: La mejor Policía de Twitter
Suiza
Silicon News: 8 cuentas influyentes en 8 años de Twitter

Cuerpo Nacional de Policía
Nacidos en Madrid